Con il nome Galeotto Malatesta sono conosciuti i seguenti personaggi:

 Galeotto I Malatesta (1299-1385)
 Galeotto Malatesta detto Malatesta Ungaro (1327-1372)
 Galeotto Belfiore Malatesta (1377-1400)
 Galeotto II Malatesta (1398-1414)
 Galeotto III Malatesta (?-1423)
 Galeotto IV Maletesta (?-1492)